TKM steht für:
 Tausendkornmasse, eine Kenngröße in der Landwirtschaft
 Thüringer Kultusministerium, siehe Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
 Turkmenistan, ein Land in Zentralasien, Ländercode nach ISO 3166
 Bahnhof Kirchheim (Neckar) nach DS 100

tkm steht für:
 Tonnenkilometer, ein Maß für die Transportleistung von Gütern, die so genannte Verkehrsleistung
 Takelma (ISO-639-3-Code), eine der Penuti-Sprachen

Abkürzung